CPK může označovat:

Cabbage Patch Kids
California Pizza Kitchen
Carpenders Park railway station
Central Park v New Yorku
Chesapeake Utilities (ozn. na New York Stock Exchange)
kreatin(fosfo)kináza
Středisko přípravy kosmonautů J. A. Gagarina

 jiný zápis
 Cpk – index způsobilosti procesu neboli koeficient způsobilosti procesu, statistický parametr používaný v oboru stálého zlepšování jakosti